Rieche ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Rieche (1902–2001), deutscher Chemiker
 Anita Rieche (* im 20. Jahrhundert), deutsche Klassische Archäologin
 Ernst Rieche, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Pegulan-Werke, Mitglied des Vorstands der Commerzbank AG
 Helmut Rieche (* 1943), deutscher Ingenieur und Oberbürgermeister
 Ludwig August Rieche (1839–1893), deutscher Zinngießer
 Walter Rieche (1904–1986), deutscher Apotheker, Unternehmer und Fabrikbesitzer

Rieche steht für
 Gebrüder Rieche, deutscher Zinnwaren-Hersteller im 20. Jahrhundert in Hannover
 Riehen (mundartliche Bezeichnung)
 Jahrbuch z’Rieche

Siehe auch:
 Riecher